Сезон 1934—1935 у Національній лізі — 38-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб Лозанна.

Підсумкова таблиця

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1935
Швейцарія
Швейцарія